CV, Cv oz. cv je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kapvedrske otoke.
 Combat Vehicle 90
 letalonosilka (VM ZDA)
 oznaka ladjedelnice Crichton-Vulcan v mestu Turku, Finska
 curriculum vitae kratek življenjepis
 cheval vapeur, francoska oznaka za konjsko moč, praviloma pisano z malimi črkami: cv; oziroma oznaka za obračunsko (davčno) moč avtomobila, praviloma pisano z velikimi črkami: CV; kot pri Citroën 2CV
 rimska številka 105

Glej tudi 

Kratice